Пиримку́лов () — казахская фамилия.

Известные носители:
 Пиримкулов, Абу (1896—1972) — советский животновод в Южно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Пиримкулов, Туйте (1914 — ?) — советский председатель колхоза в Джамбулской области, Герой Социалистического Труда (1948).